Фолк се може односити на:
 Фолклор, појам за традиционалну народну уметност
 Фолк музика, врста музике
 Фолк рок, музички жанр
 Фолк метал, фузија хеви метала и изворне народне музике која се развила у Европи током 1990-их
 Турбо-фолк, музички жанр
 Фолк (ТВ серија), српска ТВ серија
 Фолк диск, издавачка кућа из Салаша код Зајечара

Особе 
 Ли Фолк, стрип сценариста
 Катарина Фолк, немачки класични филолог и ванредни професор на Универзитету Колумбија у Њујорку